Свердлов, Михаил:
 Свердлов, Михаил Борисович (1939—2022) — советский, российский историк, доктор наук, профессор.
 Свердлов, Михаил Игоревич (род. 1966) — российский литературовед, историк литературы.